Schulenberg  ist der Name von

Ortsteilen:

in Deutschland
 Schulenberg im Oberharz, Ortsteil der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld im Landkreis Goslar in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Stadt Marlow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Schulenberg (Prinzhöfte), Ortsteil der Gemeinde Prinzhöfte im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen
in Polen
 Schulenburg (Tarnau), Ortschaft der Gemeinde Tarnau in der Woiwodschaft Oppeln, Oberschlesien
 Wrzosy, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Schulenberg im Landkreis Deutsch Krone, Pommern); siehe Gmina Tuczno

Anhöhen:
 Schulenberg (Hattingen), Hattingen

Schulenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Schulenberg (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Thomas Scott Schulenberg (* 1954), US-amerikanischer Ornithologe
 Werner Schulenberg (* im 20. Jahrhundert), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Schulenberg (1920–1985), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Schulberg
 Schulemberg
 Schulenburg